Ивановский сельский совет (, ) — административно-территориальная единица в Нижнегорском районе в составе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР. Население по переписи 2001 года составляло 2510 человек, площадь совета — 50 км². Территория сельсовета находится в центре района, в степном Крыму, на берегах реки Биюк-Карасу.
К 2014 году сельсовет состоял из 4 сёл:
 Ивановка
 Заречье
 Тамбовка
 Тарасовка

История 
Ивановский сельский совет был образован в период с 1 января по 1 июня 1977 года уже в современном составе выделением сёл из Желябовского. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература 
 
 

Сельские советы Нижнегорского района